La déposition est une transition de phase lorsqu'un gaz se condense en solide.
La déposition est une déclaration faite sous serment en justice, devant un magistrat ou, au minimum, un agent de police judiciaire.
La déposition d'un chef d'État se produit lors d'un coup d'État, lors d'une révolution ou lors d'une abdication judiciaire imposée, ou destitution.
La Pierre de la Déposition serait une dalle de marbre à l'entrée du Saint-Sépulcre où le corps du Christ aurait été déposé après sa mort.

 La déposition de la croix est une scène de la passion du Christ après sa mort sur la croix. La descente de croix est représentée à de nombreuses reprises dans la peinture et la sculpture. 
La Déposition de croix est une fresque du peintre Giotto.

ia:Deposition